Сісі Спейсек (, ,  , Квітмен, Техас) — американська акторка і співачка, володарка премії «Оскар» за найкращу жіночу роль («Дочка шахтаря»), на яку вона номінувалась загалом шість разів (1977, 1981, 1983, 1985, 1987, 2002); володарка трьох премій «Золотий глобус» (1981 — «Дочка шахтаря», 1987 — «Злочини серця», 2002 — «У спальні»; всього сім номінацій).

Фільмографія 
  : Керрі (номінація на «Оскар»)
  : Дочка шахтаря (премія «Оскар» 1981 року за найкращу жіночу роль)
  : Серцебиття
  : Зниклий безвісти (номінація на «Оскар»)
  : Людина з двома мозками
  : Ріка (номінація на «Оскар»)
  : Злочини серця (премія «Золотий глобус», номінація на «Оскар»)
  : Джон Ф. Кеннеді. Постріли в Далласі
  : Якби стіни могли говорити
  : Вибух з минулого
  : У спальні / In the Bedroom — Рут Фавлер (премія «Золотий глобус», номінація на «Оскар»)
  : Будинок на краю світу
  : Дзвінок 2
  : Чотири Різдва
  : Прислуга
  : Чорний дрізд
  : Касл-Рок

Примітки 

Американські кіноакторки
Американські телеакторки
Американці німецького походження